La strada provinciale 93 Arzignanese (SP 93) (ex SP 1, diramazione SS 246) è una strada provinciale della provincia di Vicenza che collega la strada statale 246 di Recoaro alla città di Arzignano.

Tracciato
Ha inizio al km 3,5 della strada statale 246 di Recoaro in corrispondenza del bivio di San Vitale a Montecchio Maggiore. Oltrepassa su cavalcavia la strada regionale 246 di Montecchio Maggiore e giunge dopo pochi chilometri ad Arzignano, dove nella circonvallazione interserca la strada provinciale 31 Valdichiampo.

Gestione
La gestione dei tratti urbani è dei comuni di Montecchio Maggiore ed Arzignano e per il tratto extraurbano della società Vi.Abilità che opera per la Provincia di Vicenza.

Note

93